«Возраст несогласия» — документальный мини-сериал Андрея Лошака о молодых активистах президентской кампании Алексея Навального, вышедший в марте 2018 года на телеканале «Дождь».

Лошак захотел снять фильм о протестной молодёжи после начала акций 2017 года. Он взял у Навального контакты региональных активистов, связался с ними и несколько месяцев снимал их деятельность в предвыборной кампании. Во время митинга в Краснодаре Лошак был на короткое время задержан полицией. Сериал был показан на начинавшейся 12 марта 2018 года неделе, одновременно он стал доступен для просмотра на сайте «Дождя» и его YouTube-канале. «Возраст несогласия» снят с явной симпатией к главным героям, в то время как появляющиеся пропутинские персонажи предстают отвратительными или жалкими. По словам Лошака, найти готовых общаться на камеру умеренных сторонников Путина было практически невозможно. Рецензенты отмечали, что сериал вызвал у зрителей среднего возраста надежду на будущее, которое может обеспечить подобная героям сериала молодёжь. На фестивале «Артдокфест» сериал получил гран-при конкурса «Артдоксеть».

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Плейлист сериала на YouTube-канале «Дождя»
 Возраст несогласия на сайте «Артдокфест»

Документальные сериалы
Телесериалы России, запущенные в 2018 году
Фильмы Андрея Лошака
Телеканал «Дождь»
Алексей Навальный в культуре и искусстве